Даунер (, ) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Даунер, Александер (род. 1951) — австралийский политик и дипломат, глава Либеральной партии Австралии (1994—1995), министр иностранных дел (1996—2007), сын Алика Даунера.
  (Александер Расселл Даунер; 1910—1981) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1949—1964), министр иммиграции (1958—1963), сын Джона Даунера, отец Александера Даунера (род. 1951).
  (1935—2020) — немецкий джазовый пианист, лауреат Германской джазовой премии (2003).
  (1836—1905) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор Южной Австралии (1890), брат Джона Даунера.
  (1843—1915) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор (1881—1884) и премьер (1885—1887, 1892—1893) Южной Австралии, член Сената Австралии (1901—1903), брат Генри Эдварда Даунера, отец Алика Даунера.
  (род. 1980) — ямайская бегунья, серебряная медалистка Панамериканских игр в эстафете 4×400 м (2003).
  (Альфред Уоллес Даунер; 1904—1994) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Онтарио (1955—1959).
  (род. 1946) — американский военный и политический деятель, председатель Палаты представителей штата Луизиана (1996—2000).

Топоним 
 Даунер — район столицы Австралии Канберры, названный именем Джона Даунера.